Урошевац:

 Урошевац — город в Республике Косово, центр округа Урошевац.
 Урошевац — община в Косово, входит в Урошевацкий округ.